Лапицкий Борис:
 Лапицкий, Борис Антонович (1889—1974) — российский и польский учёный-правовед, доктор юридических наук, профессор.
 Лапицкий, Борис Михайлович (известен как: Казанов, Борис Михайлович; род. 1938) — русский писатель и сценарист, моряк.